Plaats in Indonesië
 Wanakaya (Gunungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Wanakaya (Haurgeulis), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java